Черле́новка () — село в Новоселицком районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2236 человек. Почтовый индекс — 60345. Телефонный код — 3733. Код КОАТУУ — 7323089301.

История 
В 1946 г. Указом ПВС УССР село Черлена-Маре переименовано в Черленовку.

Местный совет 
60345, Черновицкая обл., Новоселицкий р-н, с. Черленовка

Персоналии 
 Вирста, Геннадий Владимирович — украинский кинорежиссёр.

Примечания

Ссылки 
 Черленовка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области

Населённые пункты Новоселицкого района (Черновицкая область)